Вукотич () — сербская фамилия. Известные носители:
 Вукотич, Василия (1897—1977) — дочь генерала армии Черногории Янко Вукотича, участница обеих Балканских войн и Первой мировой войны.
 Вукотич, Душан (1927—1998) — аниматор, один из основателей студии Загреб-фильм.
 Вукотич, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 696; 26 ноября 1789.
 Вукотич, Матвей Семёнович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1348; 26 ноября 1802.
 
 Вукотич, Момчило (1950—2021) — югославский футболист и футбольный тренер.
 Вукотич, Николай Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 6474; 5 декабря 1841.
 Вукотич, Пётр (1826—1904) — черногорский государственный и военный деятель, воевода.
 Вукотич, Пётр Маркович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 4149; 25 июня 1828.
 Вукотич, Янко (1866—1927) — черногорский военный деятель, участник Балканских войн и Первой мировой войны.